Gondomar peut désigner :
 chez les Burgondes : une lignée de plusieurs rois, appelés Gondomar, Gondemar, ou Godomar ;
 en Espagne :
Gondomar, commune  située dans la province de Pontevedra et la communauté autonome de Galice ;
au Portugal :
Gondomar, ville et municipalité située dans le district de Porto et la région Nord ;
Gondomar, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Gondomar, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord.
Gondomar Sport Clube, un club de football portugais basé à Gondomar dans le nord du Portugal.